A portfólió vagy portfolio jelentheti az alábbiakat:

portfólió közgazdasági szakkifejezés
Portfolio Grace Jones amerikai énekesnő nagylemeze
Portfolio online gazdasági újság
Portfólió (fotográfia)